Bouder peut faire référence à :
 la bouderie, témoignage par une certaine expression du visage l'on est mécontent de quelque chose ;
 Ashley Bouder (née en 1983), danseuse américaine ;
 , lac américain ;
 , montagne marocaine.

Voir aussi 

 
 Boudes
 
 
 Booder